Стоян Бъчваров може да се отнася за:
 Стоян Бъчваров, български революционер.
 Стоян Бъчваров, български актьор.